Совјетски Савез је учествовао на 4. Европском првенству у атлетици у дворани 1973. одржаном у Ротердаму, (Холандија), 10. и 11. марта.  Репрезентацију Совјетског Савезау у његовом његовом четвртом учешћу на европским првенствима у дворани представљао је 20 спортиста (15. мушкраца и 5. жена) који су се такмичили у 13. дисциплина: 10 мушких и 3. женске.

Са 2 освојене бронзане медаље Совјетски Савез је у укупном пласману делио 14. место   од 16 земаља које су имале представнике у финалу.

У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Совјетски Савез је са 8. учесника у финалу и 31 бодом заузео 7 место., од 22 земље које су имале представнике у финалу. Једино Данска и Исланд нису имали ниједног финалисту.

Учесници

Освајачи медаља 
  Бронза
 Михаил Барибан — троскок, мушкарци
 Антонина Иванова — кугла, жене

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља Совјетског Савеза после 4. Европског првенства у дворани 1970—1973.

Биланс медаља екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Совјетски освајачи медаља после 4. Европског првенства 1970—1973.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕПд 1973 на сајту maik-richter.de
 Комплетни резултати ЕПд 1973. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 1973.
Совјетски Савез на Европском првенству у атлетици у дворани